Robert Meglič (ur. 4 listopada 1974 w Tržiču) – słoweński skoczek narciarski. Reprezentant klubu TRI FIX Tržič.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował w sezonie 1992/1993 na mamuciej skoczni w Bad Mitterndorf, gdzie zajął 24. pozycję. Rok później uczestniczył w igrzyskach olimpijskich rozgrywanych w Lillehammer. Konkursy indywidualne ukończył na 9. i 14. miejscu. Drużynową rywalizację ukończył na 9. miejscu, będąc najlepszym reprezentantem swego kraju. Trzykrotnie (w latach 1993-1997) brał udział w mistrzostwach świata i jeden raz w mistrzostwach świata w lotach. Najwyższą lokatę zajął na normalnym obiekcie w Falun w 1993 (17. miejsce).

Najwyższe, 30. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął w sezonie 1994/1995. Dwa lata później uplasował się na 4. miejscu w konkursie w Bad Mitterndorf. 
Na zakończenie sezonu 2000/2001 po raz ostatni wystartował w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Planicy. 6 lipca 2001 po raz ostatni wystąpił na arenie międzynarodowej, zajmując 26. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego na skoczni Grajski grič w Velenje. W sezonie 2006/2007 był asystentem trenera słoweńskiej kadry młodzieżowej w skokach narciarskich.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1994  Lillehammer – 9. miejsce (K-120), 14. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 1994  Lillehammer – 9. miejsce

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1993  Falun – 17. miejsce (K-90)
 1995  Thunder Bay – 19. miejsce (K-90), 35. miejsce (K-120)
 1997  Trondheim – 32. miejsce (K-90), 27. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1993  Falun – 7. miejsce
 1995  Thunder Bay – 9. miejsce
 1997  Trondheim – 6. miejsce

Mistrzostwa Świata w lotach 
 Indywidualnie
 1996  Tauplitz/Bad Mitterndorf – 18. miejsce

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 46.
 sezon 1993/1994: 36.
 sezon 1994/1995: 30.
 sezon 1995/1996: 41.
 sezon 1996/1997: 50.

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów PŚ 
  Liberec – 15 stycznia 1994 (8. miejsce)
  Liberec – 16 stycznia 1994 (10. miejsce)
  Innsbruck – 4 stycznia 1995 (9. miejsce)
  Zakopane – 28 stycznia 1996 (5. miejsce)
  Tauplitz/Bad Mitterndorf – 11 lutego 1996 (10. miejsce)
  Tauplitz/Bad Mitterndorf – 8 lutego 1997 (4. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1993/1994 – 32.
 1994/1995 – 49.
 1995/1996 – 43.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 42.
 sezon 1995/1996: 22.
 sezon 1996/1997: 17.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 53.
 1995 – 34.
 1996 – 48.
 1997 – 33.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 42.
 sezon 1995/1996: 160.
 sezon 1996/1997: 167.
 sezon 1997/1998: 112.
 sezon 1998/1999: 86.
 sezon 1999/2000: 55.
 sezon 2000/2001: 151.
 sezon 2001/2002: 250.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Tržiču